Tifinagh – abdżad używany do zapisu niektórych spośród języków berberyjskich, m.in. języka tamazight i języka tuareskiego. Współczesny, zmodyfikowany alfabet, nazywany również neo-tifinagh, opiera się na starożytnym piśmie staroberberskim, znanym z inskrypcji. Tifinagh, do niedawna wypierany przez alfabety łaciński i arabski, od roku 2003 jest wykorzystywany w szkolnictwie marokańskim na poziomie podstawowym do nauczania języka tamazight.

Alfabet

Kodowanie Unicode 
Tifinagh został dodany do standardu Unicode w marcu 2005, w jego wersji 4.1.

Blok Unicode odpowiedzialny za Tifinagh to U+2D30 do U+2D7F. Puste pola reprezentują wartości zarezerwowane.

Zobacz też 
 Tuaregowie
 Berberowie
Wikipedie w językach berberyjskich: 
 Wp/shi
 Wp/tzm
 Wp/rif
 Kabylska Wikipedia

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Współczesny alfabet tifinagh na portalu Omniglot
 Starożytne pismo tifinagh

Abdżady